Molekulska formula -{C3H2O3}- se može odnositi na:

 Dihidroksiciklopropenon
 Malonski anhidrid